Крагуевацкий университет () — один из университетов Сербии, находится в городе Крагуеваце. Основан 21 мая 1976 года.

В настоящее время университет Крагуеваца превратился в современный образовательный и научно-исследовательский центр, охватывающий почти все крупнейшие области образования и науки. Он включает в себя 11 факультетов с более 14 000 студентов и около 1000 преподавателей. Факультеты университета находятся в пяти городах Центральной Сербии, в которой проживает около двух с половиной миллионов человек.

Факультеты:
 Агрономический (Чачак)
 Экономический (Крагуевац)
 Машиностроительный (Кралево)
 Медицинский (Крагуевац)
 Педагогический (Ягодина)
 Юридический (Крагуевац)
 Природно-математический (Крагуевац)
 Технический (Чачак)
 Факультет подготовки учителей (Ужице)
 Факультет туризма и сервиса (Врнячка-Баня)
 Инженерных наук (Крагуевац)
 Филологии и искусств (Крагуевац)

Университеты Сербии